PDA steht in den folgenden Bereichen als Abkürzung für:

Informatik, Technik:
 Personal Digital Assistant, ein kleiner tragbarer Computer
 Phase Doppler Anemometry (allgemein) oder auch Particle Dynamics Analysis (bei Dantec Dynamics A/S), Verfahren zur nicht-intrusiven Vermessung von Strömungen mit Hilfe von Laser
 Photo Diode Array, in optischen Messgeräten eingesetztes Bauelement zur Aufnahme von Helligkeitsverläufen, siehe Photodiodenzeile
 Pickering, Darby & Allday, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Portierungsdatenaustausch, siehe Rufnummernmitnahme
 Prozessdatenanalyse
 pushdown automaton, siehe Kellerautomat (Theoretische Informatik)

Medizin und Naturwissenschaften:
 Periduralanästhesie, eine Form der (rückenmarksnahen) Regionalanästhesie
 persistierender Ductus arteriosus
 Posterior Descendent Artery, Ramus interventrikularis posterior, ein Koronargefäß
 Pyridoxinabhängige Epilepsie, eine seltene Form der Epilepsie, die durch Gabe von Vitamin B6 (=Pyridoxin) behandelt wird
 Kartoffel-Dextrose-Agar (PDA von englisch Potato dextrose agar), ein weit verbreiteter Nährboden zur Kultivierung von Pilzen

Politik:
 die historische italienische Partei Partito d’Azione (PdA bzw. Pd’A)
 die portugiesische Kleinpartei Partido Democrático do Atlântico
 die kolumbianische Partei Polo Democrático Alternativo

Sonstiges:
 Patron-Driven-Acquisition (Kundengesteuerter Erwerb), ein Erwerbungsmodell für Medien im Bibliothekswesen, bei dem die Kaufentscheidung vom Kunden ausgeht
 Parenteral Drug Association, Organisation, die an der Regulation und Entwicklung von Pharmaka und ähnlichen Produkten beteiligt ist
 Performance (oriented) display advertising, ein Begriff aus dem Bereich des Online-Marketings
 Pfarrer zur Dienstaushilfe (Pfarrer mit überörtlichem Vertretungsdienstauftrag)  
 Project on Defense Alternatives, ein Projekt des Commonwealth Institute
 Probabilistic Data Association

PdA ist die Abkürzung für:
 Partei der Arbeit der Schweiz
 Partei der Arbeit, siehe Arbeitspartei

Abkürzung